John Cochrane (1798–1878) – szkocki prawnik, mistrz szachowy
 John Cochrane (1813–1898) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jork